Сильвер Стоун Трофей () — хоккейный трофей, который получал с 1997 года по 2000 год победитель Хоккейной Евролиги, с 2005 года по 2008 год победитель Кубка европейских чемпионов, а в 2009 году победитель Хоккейной лиги чемпионов. Кубок был изготовлен итальянским скульптором Энцо Бози.

Все победители 
Хоккейной Евролиги
 1997  ТПС Турку
 1998  «Фельдкирх»
 1999  «Металлург» Магнитогорск
 2000  «Металлург» Магнитогорск

Кубка европейских чемпионов
 2005  «Авангард» Омск
 2006  «Динамо» Москва
 2007  «Ак Барс» Казань
 2008  «Металлург» Магнитогорск

Хоккейная Лига чемпионов (2008-2009)
 2009  Цюрих Лайонс

Ссылки 

Трофей